Completorium (łac.) – inaczej kompleta, ostatnia modlitwa liturgii godzin
 Completorium – polski duet gitarowy